Ла Сабиниља има више значења:

 Ла Сабиниља (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Сабиниља, Сабиниљас (Дегољадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику